Valderrábano steht für:

 Valderrábano (Palencia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Palencia

Valderrábano ist der Familienname folgender Personen:

 Enríquez de Valderrábano, spanischer Komponist und Vihuelist

Siehe auch:
 Valderrabano